O Segredo (portugiesisch Das Geheimnis) steht für:

 O Segredo (2001), portugiesischer Film von Leandro Ferreira 
 O Segredo (2008), portugiesischer Kurzfilm von Edgar Feldman